Turje je ime naselij

v Sloveniji 
 Turje, naselje v Občini Hrastnik

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Turje (na Osojskih Turah), nem. Tauern, občina Osoje, Avstrija

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška